Bhajji peut désigner:
 Bhajji aux oignons, un plat de la cuisine indienne;
 Bhajji, un ancien État princier des Indes;
 Harbhajan Singh, un joueur de cricket indien.